Ludovika (keresztnév)
 Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia